Vanczák Vilmos (Miskolc, 1983. június 20. –) magyar válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Fiatal játékosként megfordult a Diósgyőrnél, a Vasasnál és az Újpestnél is. Utóbbi csapatnál kezdte meg profiként a karrierjét. Öt idényig szolgálta az egyesületet és 2002-ben nyert velük egy magyar kupát és egy magyar szuperkupát is. A 2002–2003-as idény egy részét kölcsönben töltötte a másodosztályú Fóti SE-nél, majd a teljes utolsó Újpesti idényét, a 2006–2007-eset is, ekkor a belga Sint-Truidennek adták kölcsönbe.

2007-től egészen 2016-ig a svájci FC Sion játékosa volt, mely klub színeiben mindent figyelembe véve 296 mérkőzésen 41 gólt szerzett és a csapattal háromszor nyerte meg a svájci kupát. Az utolsó itteni szezonjában, a 2015–2016-osban a Sion U21-es gárdájában is ott volt 2 találkozón.

Levezetni hazatért és két idényen keresztül a Puskás Akadémia játékosa volt. Itt végig dupla programot teljesített, hiszen az első csapat mellett a magyar harmadosztályban szereplő Puskás II-nél is pályára lépett 15 alkalommal, melyeken 1 gólt szerzett. A 2016–2017-es bajnokság végén innen vonult vissza játékosként a profi labdarúgástól.

2018-tól a Puskás Akadémia szakmai stábjának tagja, játékosmegfigyelőként.

A válogatottban 
A válogatottban 2004. november 30-án mutatkozott be egy távol-keleti túrán Bangkokban Szlovákia ellen, az azóta eltelt több mint egy évtized alatt immár 79 válogatottságnál jár, melyeken négyszer volt eredményes. Tagja volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra kijutott csapatnak is: a selejtezősorozat alatt kétszer lépett pályára.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
Újpest
Magyar kupa: 2002
Magyar szuperkupa: 2002

FC Sion
 Svájci kupa: 2009, 2011, 2015

Puskás Akadémia
 Magyar másodosztály: 2016–17

Statisztika

Klubcsapatokban

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
Vanczák adatlapja az MLSZ honlapján 
Vanczák Vilmos adatlapja a HLSZ.hu-n 
Adatlap a footballdatabase.eu-n 
 
Vanczák Vilmos adatlapja a national-football-teams.com-on 
Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
Adatlap a soccernet.espn-en  
Adatlap az FC Sion oldalán

Magyar labdarúgók
A DVTK labdarúgói
A Vasas labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Az FC Sion labdarúgói
Miskolciak
1983-ban született személyek
Élő személyek
A Swiss Super League labdarúgói
Az NB I labdarúgói